Taschew ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Taschew (* 2002), bulgarischer Dreispringer
 Manoliki Taschew (1835–1878), bulgarischer Politiker
 Tascho Taschew (Mediziner) (1909–1997), bulgarischer Mediziner
 Tascho Taschew (Journalist), bulgarischer Journalist und Autor